O Campeonato Europeu de Ginástica Artística Fiminina foi realizado a partir de 1.º a 5 de junho de 2016, no PostFinance Arena em Berna, na Suíça. Foi a primeira vez que a cidade ofereceu um grande evento internacional, a ultima vez que o País sediou um evento desse porte foi em 1975.

Local 
A competição foi realizada no PostFinance Arena. Anteriormente a Berna Arena, que abriga os jogos em casa da Liga Nacional, Uma equipa de hóquei no gelo SC Berna. Construído em 1967, a arena tem capacidade para pouco mais de 17.000 espectadores – isso a torna uma das maiores arenas que sediaram a competição.

Programação

Emissoras de televisão 
 Europa – UEG
  Suíça – SRG SSR
  Reino unido – BBC

Medalhas

Medalhistas

Quadro de medalhas

Adulta

Juvenil

Resultados

Adulta

Equipe

Salto

Barras assimétricas

Trave de equilíbrio

Solo

Qualificação

Equipe

Salto

Barras assimétricas

Trave de equilíbrio

Solo

Juvenil

Equipe

Individual Geral

Salto

Barras assimétricas

Trave de equilíbrio

Solo

Qualificação

Individual Geral

Salto

Barras assimétricas

Trave de equilíbrio

Solo

Referências 

Campeonato Europeu de Ginástica Artística
2016 na ginástica
Eventos esportivos sediados na Suíça
Desporto na Suíça em 2016